George Nicholson – stampatore inglese
George Nicholson – botanico inglese
George Nicholson – politico canadese
George Nicholson – calciatore inglese
George Nicholson – rugbista neozelandese